Сойма — многозначный термин.

Населённый пункт 
 Сойма — деревня в Судогодском районе Владимирской области России.

Реки 

 Сойма — река в Ненецком автономном округе России, приток Сулы.
 Сойма — река во Владимирской области России, приток Войнинги.

Судно 
 Сойма — вид лодок, используемых рыбаками на Ильмене и Ладожском озёрах, а также на Соловецких островах.